

Sigle 
 Camera control unit – parte circuitale di una telecamera
 Convention des Congolais Unis – Convenzione dei Congolesi Uniti, partito politico della Repubblica Democratica del Congo

 Cow Cinematic Universe o CCU - è l'universo mucchese creato da Ludovica Gualdoni e Francesco Agostino nel 2023. È un mondo composto da mucche con la propria religione, la propria politica e le proprie forme di intrattenimento.

Biologia 
 CCU – codone citosina-citosina-uracile che codifica per la prolina

Codici 
 CCU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Calcutta, noto anche come Netaji Subhash Chandra Bose, Calcutta, India
 CCU – codice ISO 3166-2:AO della provincia di Cuando Cubango (Angola)